Vidovice est un toponyme qui peut désigner :
Vidovice, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité d'Orašje, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vidovice, un lieu-dit du village de Kunice dans la République tchèque et dans la région de Prague-Est.